

Стшеґоцин — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Стшеґоцин — село в гміні Сьверче Пултуського повіту Мазовецького воєводства